Piry Reis é um compositor, cantor e arranjador musical brasileiro, nascido em Glicério, distrito de Macaé, interior do estado do Rio de Janeiro.Em 1970 lançou seu primeiro disco "Vocês Querem Mate?", seguido por dois compactos em 1974 e 1975.

Naturais de Macaé
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)